Vion (Ardecha), municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Vion (Sarthe), municipi al departament del Sarthe (regió del País del Loira)
 Noyelle-Vion, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)